A Faculdade de Educação da PUCRS (FACED) é umas das vinte e duas faculdades da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul.

Foi criada quando se constituiu, após o decreto-lei n.° 19.851 de 11 de abril de 1931, a Faculdade de Educação, Ciências e Letras.

Ao longo de sua história, a Faculdade formou mais de 14 mil profissionais da área de Educação.

Cursos oferecidos
Além do curso de graduação em Pedagogia, a FACED oferece cursos de pós-graduação em nível de especialização, mestrado e doutorado.

Ligações externas 
 Página da Faculdade de Educação da PUCRS

Educação